Plaats in Indonesië
 Jetak (Getasan), een plaats in het regentschap Semarang van de provincie Midden-Java
 Jetak (Kunduran), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java
 Jetak (Montong), een plaats  in het regentschap Tuban van de provincie Oost-Java
 Jetak (Pucakwangi), een plaats in het regentschap Pati van de provincie Midden-Java
 Jetak (Sidoharjo), een plaats in het regentschap Sragen van de provincie Midden-Java
 Jetak (Tulakan), een plaats in het regentschap Pacitan van de provincie Oost-Java
 Jetak (Wedarijaksa), een plaats in het regentschap Pati van de provincie Midden-Java
 Jetak (Wedung), een plaats in het regentschap Demak van de provincie Midden-Java